Daniël, Daniel of Daniëlle kan verwijzen naar:

 Daniël (voornaam), een jongensnaam

Bijbel
 Daniël (boek), een Bijbelboek
 Daniël (Hebreeuwse Bijbel), hoofdpersoon van het Bijbelboek Daniël
 Daniël (zoon van David); Koning Davids tweede zoon. 
 Een man die met Ezra teruggekeerd is uit de ballingschap in Babel. 

Ook
 Daniël (heilige), een Welshe bisschop en heilige
 Daniel (1971), een Nederlandse film uit 1971
 Daniel (1983), een Amerikaanse film uit 1983
 Daniel (nummer), een nummer van Elton John uit 1973
 Daniel (Utah), een plaats in de Verenigde Staten
 Daniel (Wyoming), een plaats in de Verenigde Staten
 Daniel (berg), een berg in Oostenrijk
 Daniel (raket), een Franse experimentele raket
 Fontaine-Daniel, een plaats in Frankrijk

 Jack Daniel's, een Amerikaans whiskeymerk
 Daniel Deronda, een roman uit 1876 van George Eliot

Maronitische patriarchen
 Daniel van Shamat was de 24ste patriarch van de Maronitische Kerk van 1230 tot 1239
 Daniel van Hadshit was de 27ste patriarch van de Maronitische Kerk van 1278 tot 1282

Personen met de achternaam Daniël of Daniel
 Antonius Daniel, Frans jezuïet en missionaris
 Brittany Daniel, Amerikaans actrice
 Joelij Markovitsj Daniël (pseudoniem: Nikolaj Arzjak), een Russisch schrijver en dichter
 Marcos Daniel, Braziliaans tennisser
 Thomas Daniel (1954), Amerikaans botanicus

Zie ook 
 Daniels (doorverwijspagina)